Millius ist der Familienname folgender Personen:

 David Mill (auch: Mil, Milln, Millius; 1692–1756), deutscher orientalischer Philologe und reformierter Theologe
 Jacques de Milly (auch: de Milli, Iacobus Millius, Iacobus de Milly; † 1461), von 1454 bis 1461 Großmeister des Johanniterordens

Siehe auch:
 Milius